Abraham Zapruder (1905-1970), fabricant de vêtement texan célèbre pour le film Zapruder, tourné lors de l'assassinant de John Kennedy
 Zappruder Records, label de musique